Гройсман
 Гройсман Аркадій — український волейбольний тренер, заслужений тренер України.
 Гройсман Віталій Олександрович — російський радянський лікар, заслужений тренер СРСР.
 Гройсман Володимир Борисович — український державний і політичний діяч, Голова Верховної Ради України (2014—2016).
 Гройсман Дмитро Леонідович — український правозахисник, керівник Вінницької правозахсної групи.

Див. також 
 Гросман
 Гроссман
 Гроссманн

Єврейські прізвища